Veszprém (província), província d'Hongria 
 Veszprém (ciutat), ciutat d'Hongria 
 MKB Veszprém, equip d'handbol hongarès de la ciutat de Veszprém